Влади́мир Ива́нович Торо́пчин (род. 24 марта 1962, Боровичи) — советский и российский режиссёр-мультипликатор.

Биография 
Родился 24 марта 1962 года в городе Боровичи. 

В 1978 году, окончив восемь классов в Боровичской школе № 9, переехал с семьей в Литву. В 15 лет будущий режиссёр уже трудился в колхозе в строительной бригаде, затем служил в армии. По возвращении в Боровичи, работал в геологоразведке, затем два года работал в Калиниградском управлении тралового флота.

Рисовать Торопчин начал ещё в детстве, в 1991 году он поступил на курсы аниматоров при студии «Панорама» в Санкт-Петербурге (курсы вёл Александр Романович Макаров), и детское увлечение анимацией переросло в профессию. После окончания курсов сотрудничал с различными анимационными студиями Санкт-Петербурга.

С 1996 года Владимир Иванович работает на студии анимационного кино «Мельница» художником-аниматором, потом ведущим аниматором при работе над мультфильмом «Карлик Нос». Параллельно занимался рекламой, принимал участие в создании рисованных компьютерных игр, квестов совместно со студией «1С». Принимал участие в создании проекта «Приключения в Изумрудном городе». 

В период с 2006 по 2007 год работал над полнометражным анимационным фильмом «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» в качестве режиссера-постановщика. Позже Торопчин работал над фильмом «Иван Царевич и Серый Волк», который стал самым кассовым мультфильмом 2012 года. В прокате России и странах СНГ по данным Forbes лента собрала 29 миллионов долларов при бюджете в 7,5 миллионов. В 2002 году на Восьмом международном фестивале детско-юношеских фильмов в Ереване фильм «Иван Царевич и Серый Волк» получил Приз за «Лучший полнометражный анимационный фильм», а также приз за лучший мультфильм на IV Московском ОФ молодежного кино «Отражение» в Зеленограде.

20 апреля 2017 года в России состоялась премьера полнометражного компьютерно-анимационный фильма по мотивам одноимённой книги Александра Мелентьевича Волкова «Урфин Джюс и его деревянные солдаты». Режиссёрами стали он сам, Фёдор Дмитриев и Дарина Шмидт. Это первый мультфильм студии, сделанный в технике компьютерной анимации.

Личная жизнь 

 Супруга — Светлана Торопчина, один из компоузеров на студии анимационного кино «Мельница».

Фильмография

Награды и премии

Илья Муромец и Соловей-Разбойник 

 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» получил награды на фестивалях :
 2008 — Фестиваль «Ярославская киномасленица» — Приз «Бронзовый медведь» за режиссёрский дебют в анимации (Владимир Торопчин)
 2008 — 24-й Международный Московский кинофестиваль для детей и юношества — Приз президента Московского международного фестиваля фильмов для детей и юношества Армена Медведева
 2009 — Х Балканский фестиваль фильмов и телевизионных программ для детей и юношества «Арт Амфора» — Премия Международного жюри фестиваля в категории «Анимация».

Иван Царевич и Серый Волк 

 2012 — XVI Всероссийский фестиваль визуальных искусств в «Орлёнке» — Лучший полнометражный фильм.
 2013 — Открытый Российский фестиваль анимационного кино в Суздале — Лучший полнометражный фильм.

Иван Царевич и Серый Волк 2 

 В 2014 году фильм был награждён премией «Золотой орёл» за лучший анимационный фильм.

Урфин Джюс и его деревянные солдаты 

 2018 — «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» — номинант премии «Золотой орёл» в категории «Лучший анимационный фильм».

Примечания

Ссылки 

 Торопчин Владимир Иванович на Аниматор.ру
 

Родившиеся в Боровичах
Режиссёры-постановщики по алфавиту
Режиссёры-постановщики России
Мультипликаторы по алфавиту
Мультипликаторы России
Лауреаты премии «Золотой орёл»